Lodewijk II van het huis Jagiello, Hongaars: II. Lajos (Boeda, Hongarije, 1 juli 1506 — Mohács, 29 augustus 1526) was koning van Hongarije en Bohemen. Hij werd geboren als kind van koning Wladislaus II en geadopteerd door keizer Maximiliaan I.

Nog vóór zijn geboorte werd Lodewijk al door zijn vader Wladislaus II, de koning van Hongarije en Bohemen, als bruidegom beloofd en gekoppeld aan Maria van Habsburg, kleindochter van Maximiliaan I van Oostenrijk. Op 1 juli 1506 werd Lodewijk geboren.
De huwelijksinzegening vond op 22 juli 1515 in de Stephansdom te Wenen plaats tijdens een beroemde dubbele plechtigheid (de Wiener Doppelhochzeit), waarbij ook Maria's oudere broer, de latere keizer Ferdinand I werd uitgehuwelijkt aan Lodewijks oudere zus Anna. Maximiliaan was daarbij zelf plaatsvervanger voor zijn afwezige kleinzoon Ferdinand.

Lodewijk volgde zijn vader na diens dood in 1516 op. Hij werd in 1516 gekozen als ridder in de Orde van het Gulden Vlies.
Na Maximiliaans dood in 1519 werd hij opgevoed door zijn voogd George van Brandenburg-Ansbach. In 1522 trouwde hij dan effectief en officieel met Maria van Oostenrijk, zuster van keizer Karel V.

Toen Lodewijk op 29 augustus 1526, na de Slag bij Mohács tegen de Ottomanen op de vlucht sloeg, werd hij gedood. Hij werd - in het noordwestelijk deel van het land dat niet in handen van de Turken viel - opgevolgd door zijn zwager Ferdinand.

Zijn weduwe zou later door haar broer Karel V tot landvoogdes over de Nederlanden worden benoemd.

Voorouders 

Koning van Bohemen
Keurvorst van Bohemen
Koning van Hongarije
Markgraaf van Moravië
Huis Jagiello
Hongarije, L
Hongarije, L